Die 18. Biathlon-Europameisterschaften 2011 wurden vom 21. Februar bis 27. Februar 2011 in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ridnaun (Gemeinde Ratschings) in Südtirol ausgetragen.

Medaillenspiegel

Männer

Einzel 20 km 

Start: Montag, 21. Februar 2011, 10:00 Uhr

Gemeldet: 71 
Nicht am Start: 1 
Nicht beendet: 5

Staffel 4x7,5 km 

Start: Donnerstag, 24. Februar 2011, 10:00 Uhr

Gemeldet: 19 Nationen 
Nicht am Start: 1 
Überrundet: 4

Sprint 10 km 

Start: Samstag, 26. Februar 2011, 10:30 Uhr

Gemeldet: 73 
Nicht am Start: 4 
Nicht beendet: 2

Verfolgung 12,5 km 

Start: Sonntag, 27. Februar 2011, 10:00 Uhr

Gemeldet: 60 
Nicht am Start: 4 
Überrundet: 3

Frauen

Einzel 15 km 

Start: Dienstag, 22. Februar 2011, 10:00 Uhr

Gemeldet: 50 
Nicht am Start: 2 
Nicht beendet: 3

Staffel 4×6 km 

Start: Donnerstag, 24. Februar 2011, 12:30 Uhr

Gemeldet und am Start: 11 Nationen 
Überrundet: 1

Sprint 7,5 km 

Start: Samstag, 26. Februar 2011, 14:00 Uhr

Gemeldet und am Start: 53 
Überrundet: 1

Verfolgung 10 km 

Start: Sonntag, 27. Februar 2011, 14:00 Uhr

Gemeldet: 52 
Nicht am Start: 7 
Überrundet: 8

Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 

Die Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 2011 wurde vom 21. bis 27. Februar in jeweils drei Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ridnaun als Unterbau zur Senioren-EM ausgetragen. Ein Staffelwettkampf wurde in einem Mixedrennen durchgeführt, zudem konnten zumeist die besten der Junioren in den Seniorenstaffeln starten.

Medaillenspiegel

Junioren

Juniorinnen

Mixed

Weblinks 
 Ergebnisübersicht Biathlon 2010/11
 Einzel Männer im IBU-Datacenter (biathlonresults.com)
 Staffel Männer
 Sprint Männer
 Verfolgung Männer
 Einzel Frauen
 Staffel Frauen
 Sprint Frauen
 Verfolgung Frauen
 Einzel Junioren
 Sprint Junioren
 Verfolgung Junioren
 Einzel Juniorinnen
 Sprint Juniorinnen
 Verfolgung Juniorinnen
 Mixedstaffel Junioren

2011
Europameisterschaften
Europameisterschaften 2011
Sportveranstaltung in Ratschings